Rothwell (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Rothwell (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Rothwell (West Yorkshire)
 Rothwell (bedrijf), Brits historisch merk van auto's en motorfietsen